

Patronymie 

 Afouène Gharbi (né en 1980), un footballeur tunisien ;
 Ali Gharbi (1955 – 2009), un nageur tunisien ;
 Basma Gharbi (née en 1963), une athlète tunisienne ;
 Fatah Gharbi (né en 1983), un footballeur tunisien ;
 Gamil Gharbi (1964-1989), nom à la naissance de Marc Lépine, tueur de masse canadien ; 
 Ilyes Gharbi, un journaliste tunisien ;
Ismaël Gharbi (né en 2004), un footballeur offensif français évoluant au Paris Saint-Germain ;
 Mahmoud Gharbi (né en 1982) est un handballeur tunisien ;
 Manel Gharbi (née en 1999) est une gymnaste tunisienne ;
 Mohsen El Gharbi est un acteur et auteur dramatique canadien, d'origine belge et tunisienne.
 Rahma Gharbi est une rameuse tunisienne.

Météorologie 
 Gharbi: vent de l'Atlantique froid, chargé de pluie; rafraîchissant le climat durant l'été

Toponymie 
 Gharbi est l'une des deux îles peuplées de l'archipel tunisien des Kerkennah.